Het ATP-toernooi van Acapulco 2014 (met de officiële naam Abierto Mexicano Telcel) vond plaats van 24 februari tot en met 1 maart 2014. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het Fairmont Acapulco Princess-hotel in de Mexicaanse stad Acapulco.

Het enkelspel werd gewonnen door Grigor Dimitrov. Hij versloeg in de finale Kevin Anderson met 7-6(1), 3-6 en 7-6(5). Het dubbelspel werd gewonnen door Kevin Anderson en Matthew Ebden. Zij versloegen Feliciano López en Maks Mirni met 6-3 en 6-3.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Acapulco
ATP-toernooi van Acapulco